Краковия () — название польского города Краков на латыни и ряде европейских языков.

Спорт 
 «Краковия» — краковский баскетбольный клуб;
 «Краковия» — краковский ватерпольный клуб.
 «Краковия» — краковский волейбольный клуб;
 «Краковия» — краковский спортивный клуб;
 «Краковия» — краковский футбольный клуб;
 «Краковия» — краковский хоккейный клуб:
 «Краковия» — шахматный фестиваль, проводимый в Кракове.
 Cracovia White Eagles — австралийский футбольный клуб.
 «Краковия» — футбольный стадион в Кракове.

Разное 
 «Краковия» — организация польских эмигрантов, действующая в Австралии;
 «Краковия» — гостиница в Кракове;
 «Краковия» — наименование ежегодного марафона, проводимого в Кракове;
 «Краковия» — симфонический оркестр из Кракова.